Steuerrollen waren mittelalterliche und frühneuzeitliche Verzeichnisse von Untertanen zu Steuerzwecken, so etwa:
 Berní rula in Böhmen (1654)
 Subsidy Role in England (12. bis 17. Jahrhundert)